Три толстяка:

Искусство 
 Три Толстяка — повесть-сказка Юрия Олеши, написанная в 1924 году.
 Три толстяка — художественный фильм по одноимённой повести Юрия Олеши, СССР, 1966 год.
 Три толстяка — мультфильм по одноименной повести Юрия Олеши, СССР, 1963 год.
 Три толстяка — балет В. А. Оранского.

Другое 
 Три толстяка — сеть российских магазинов одежды больших размеров.
 Три толстяка — сеть баров в Екатеринбурге.